Trasmonte steht für:

 Trasmonte (Ames), ein Kirchspiel in der Provinz A Coruña im nordspanischen Galizien
Trasmonte (Las Regueras), ein Kirchspiel in der Gemeinde Las Regueras im nordspanischen Asturien